Saussaye ist der Name folgender Personen:

 Daniel Chantepie de la Saussaye (1818–1874), niederländischer Theologe
 Pierre Daniel Chantepie de la Saussaye (1848–1920), niederländischer evangelischer Theologe und Religionswissenschaftler
 Sauveur Abel Aubert Petit de la Saussaye (1792–1870), französischer Malakologe